Chappie (2015.)
Eugene A. Chappie (1920. – 1992.), kongresnik SAD
Jack Blackburn (1883. – 1942.), američki boksač i boksački trener, kojemu je nadimak Chappie dao njegov najslavniji učenik Joe Louis